

Lieux 

 Cubley est un village du Derbyshire, en Angleterre.
  est un village du Yorkshire du Sud, en Angleterre.

Personnes 

  (1816-1896) est un peintre britannique.